A Morena FM é uma rádio de Itabuna, Bahia, inaugurada em 6 de dezembro de 1987 por Marcel Leal. O prédio, na Rua Hercília Teixeira, 819, Conceição, foi projetado especialmente para ser o mais adequado possível para as necessidades de uma rádio FM e a primeira equipe foi treinada por César Rosa, locutor paulista.

A Morena FM transmite 24 horas ao vivo, localmente com 11kw de potência e através da internet, pelo website ou através de aplicativo para smartphones Android. Ela possui programas jornalísticos (Jornal das Sete, Repórter 98, Jornal da Morena), de entrevistas (Mesa Pra 2) e musicais de vários estilos (MPB, dance, rock, axé, forró, samba).

Em 1993 a emissora lançou o Projeto Jupará de Valorização do Artista Grapiuna, que gerou o Troféu Jupará (15 anos elegendo os melhores artistas da região por voto direto do público em Itabuna e Ilhéus), a Jupará Records (selo que lançou vários discos de artistas grapiunas) e a Fundação Jupará. 

A filosofia da Morena FM como rádio sempre foi de independência (nunca aceitamos jabá nem imposições de gravadoras, fazemos jornalismo independente e sério, não trabalhamos com políticos), qualidade (de áudio, de músicas, de locução, de comerciais) e parceria com a comunidade  (apoiamos as entidades e a cidade em suas campanhas e lutas).

Apoio à cultura 
A rádio Morena FM, desde o primeiro dia, apoia intensamente os artistas grapiunas (de Itabuna e do sul da Bahia), tocando cada um com o mesmo espaço dos nacionais.

Graças a este trabalho, artistas como Cacau Com Leite, Emerson Mozart, Caê, Fabiano Carilo, Robertinho Rondó, Leo Cavalcante, Guiga Reis, Marcelo Ganem, Pingo Grapiuna, entre muitos outros, tocando sempre na rádio passaram a ser conhecidos do público regional.

Em 1993 a emissora lançou o Projeto Jupará de Valorização do Artista Grapiuna, que gerou o Troféu Jupará (15 anos elegendo os melhores artistas da região por voto direto do público em Itabuna e Ilhéus), a Jupará Records (selo que lançou vários discos de artistas grapiunas) e a Fundação Jupará. O projeto ajudou no aparecimento de vários estúdios e projetos da rádio.

O Cacau Com Leite, banda criada em Itabuna, foi lançado na Morena FM e estourou tocando apenas na rádio durante os anos de 94/95. Algumas gravações são exclusivas.

Em 1995 a rádio Morena FM batizou a nova música sulbaiana de MPG, Música Popular Grapiúna e abriu a Jupará Records, editora e selo musical voltado para artistas de Itabuna, Ilhéus e sul da Bahia.

A Morena FM planeja sua programação buscando um equilíbrio entre os interesses de audiência e a responsabilidade educativa de uma emissora de rádio. Por isso existe espaço garantido, desde 87, para gêneros menos populares porém importantes para a formação cultural da comunidade, como jazz, clássico e blues, nunca antes ouvidos em Itabuna e no sul da Bahia.

Inovação 
A Morena FM foi a primeira rádio da América Latina com programação 100% em CD, em 1991, uma grande ousadia para uma rádio sediada num mercado modesto como Itabuna. Levou dois anos para aparecer outra. Antes, em 1990, já tinha lançado o primeiro programa do Brasil feito exclusivamente com músicas digitais, o Expresso 98.

Também foi a primeira rádio a só tocar comerciais em equipamento digital, DigiCart II (janeiro de 94). Ela foi destaque na revista especializada Radio World nas duas oportunidades.

A Morena FM lançou o primeiro programa de World Music (pop mundial fora do eixo EUA-Europa) do rádio brasileiro, em 1992. Ela foi a única rádio do interior baiano a ter um programa de jazz, blues e música clássica, com formato inédito, inicitiva inédita em Itabuna e na Bahia.

Foi a inventora do sistema de programetes, hoje adotado em várias rádios do Brasil, e das notícias de hora em hora.

Em 95 a rádio lançou o Jornal das Sete, primeiro radiojornal de FM do interior feito por equipe completa de jornalistas, com notícias próprias e sem "gillette press".

A Morena FM foi a primeira rádio do interior baiano a manter um site na Internet (1995) e hoje mantém uma rede de sites ligados a Itabuna e o sul da Bahia, a Rede Morena, além de dois jornais no exterior. Foi também a primeira rádio da Bahia a transmitir sua programação 24 horas ao vivo na web, a partir de 97.

Referências 
 Morena FM reforma seu website (notícia do jornal A Região)
 Morena FM no portal Tudo Rádio
 Morena FM no Portal da Mídia do Governo da Bahia
 Facebook da Morena FM
 Morena FM no Portal Rádios.com.br

Ligações externas 
 site da Morena FM
 site do Troféu Jupará
 site da Fundação Jupará
 site da Jupará Records

Morena FM
Mídia de Itabuna
Estações de rádio fundadas em 1987